Rockdale (Illinois)
Rockdale (Texas)
Rockdale (Wisconsin)
Condado de Rockdale

Desambiguações de topônimos